Омолон:
 Омолон — река в Якутии.
 Омолон — метеорит.
 Омолон — село в Билибинском районе Чукотского автономного округа